Duitse bezetting van Tsjecho-Slowakije in 1939
 Inval van het Warschaupact in Tsjechoslowakije in 1968